Das Damendoppel der Wimbledon Championships 1958 war ein Tenniswettbewerb in London.

Es siegten Maria Bueno und Althea Gibson.

Halbfinale, Finale

Quelle 
 L. Tingay: One Hundred Years of Wimbledon. Guinness World Records Ltd, London 1977, ISBN 0-900424-71-0, S. 178.

Damendoppel
1958